Carara steht für:

 Carara (Alabama), einen Ort im Talladega County, Alabama, USA
 Carara (Einheit), ein altes italienisches Gewichtsmaß
 Nationalpark Carara in Costa Rica

Siehe auch:
 Carrara (Begriffsklärung)